Girod steht für:
 Girod, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Girod, Ortschaft in der Gemeinde Chêne-en-Semine, Département Haute-Savoie, Frankreich

Girod ist der Familienname folgender Personen:
 Bastien Girod (* 1980), Schweizer Politiker (Grüne)
 Bernd Girod (* 1957), deutsch-amerikanischer Elektroingenieur und Hochschullehrer
 Charles Girod (1897–1945), deutscher Zeichner, Illustrator und Karikaturist
 Dominique Girod (* 1975), Schweizer Komponist und Kontrabassist
 Eliane Girod, Schweizer Basketballspielerin
 Francis Girod (1944–2006), französischer Filmregisseur, Drehbuchautor, Hochschullehrer und Produzent
 Hans Girod (* 1937), deutscher Jurist und Autor
 Lucas Chevalier-Girod (* 1976), französischer Skispringer
 Marie-Louise Girod (1915–2014), französische Komponistin und Organistin
 Renée Girod (1887–1962), Schweizer Frauenrechtlerin

 Sabine Girod (* 1959), deutsche Medizinerin
 Suzanne Girod (1871–1926), französische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Giraud, französischer Familienname
 Giro